Die EBSA-U18-Snookereuropameisterschaft 2018 war ein von der European Billiards and Snooker Association veranstaltetes Snookerturnier, das vom 2. bis 5. Februar 2018 im Ramada Hotel im bulgarischen Sofia stattfand. Es war die dritte Austragung der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Europameisterschaft in der Altersklasse der U18-Junioren.

Europameister wurde der Titelverteidiger Jackson Page, der im Finale den Österreicher Florian Nüßle mit 5:3 besiegte. Den dritten Platz belegten Umut Dervis Dikme und Hamim Hussain. 

Die höchsten Breaks mit jeweils 102 Punkten spielten während der Gruppenphase Jackson Page und Hamim Hussain.

Modus 
Die 84 teilnehmenden Spieler wurden in 21 Gruppen mit jeweils vier Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Runde der letzten 42 

|}

Runde der letzten 32 bis Finale

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2018
U18 Europameisterschaft
Billardturnier in Sofia